Крупец — село в Рыльском районе Курской области. Административный центр Крупецкого сельсовета.

География 
Село находится на реке Обеста (левый приток Клевени) и ее притоке Крупка, в 128 км западнее Курска, в 24 км западнее районного центра — города Рыльск.

 Климат
Крупец, как и весь район, расположен в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

История 
В ХІХ веке село Крупец было волостным центром Крупецкой волости Путивльского уезда Курской губернии. В селе была Покровская и Николаевская церковь. В 1935—1963 годах Крупец был центром Крупецкого района.

Население

Экономика и социально значимые объекты 
Личное подсобное хозяйство. Сельхозпредприятие ЗАО АФ «Благодатенская». На территории с. Крупец находится один из двух хлебоприёмных пунктов Рыльского района. Школа. Детский сад. В селе 167 домов.

Транспорт 
Крупец находится на автодороге регионального значения  (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной), которая является участком трассы  (Шымкент в Казахстане — Воронеж — Глухов на Украине), в 6,5 км от ближайшей ж/д станции Крупец (линия Хутор-Михайловский — Ворожба). Остановка общественного транспорта.

В 191 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания 

Населённые пункты Рыльского района